Лев Кекіш — український військовик, сотник УГА, правник.
 Осип Кекіш — український військовик, четар УГА, правник.

 Кекіш () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Думбревіца.
 Кекіш () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Белан.